Café de Paris hace referencia a varios artículos:

Establecimiento
 Café de Paris (Londres), establecimiento localizado en Londres;
 Café de París (Montecarlo), establecimiento localizado en Montecarlo.

Receta
 Café de Paris, salsa y receta de carne de buey, originada en Suiza;

Cultura 
 Café de París (1943), película española dirigida por Edgar Neville.